

Aeronautica 
 Convair X-6 – aeromobile sperimentale statunitense

Videogiochi 
 Mega Man X6 – videogioco per Sony PlayStation

Altro 
 BMW X6 – automobile della BMW
Nokia X6 – smartphone prodotto dalla Nokia